konsyliarz – w I Rzeczypospolitej urzędnik jednego z departamentów Rady Nieustającej
 konsyliarz konfederacji